Amerikai Egyesült Államok
Inglewood (Kalifornia)
Inglewood (Nebraska)
Inglewood (Mecklenburg megye, Virginia)
Inglewood (Rockingham megye, Virginia)
 Ausztrália
Inglewood (Queensland)
Dél-Afrika
 Inglewood (Eastern Cape)
Inglewood (Dél-Ausztrália)
Inglewood (Victoria)
Egyesült Királyság
Inglewood (Cheshire)
Inglewood (Nyugat-Ausztrália)
 Kanada
Inglewood (Calgary)
Inglewood (Edmonton)
Inglewood (Ontario)
 Új-Zéland
Inglewood (Új-Zéland)

Más
 Englewood (egyértelműsítő lap)